Stüber – antica moneta tedesca 
 58499 Stüber – asteroide della fascia principale

Pagine correlate

 Stuber